Progressieve Partij (Aalten), politieke partij in Aalten
 Progressieve Partij (Albanië), Albanese politieke partij 
 Progressieve Partij (Brazilië), Braziliaanse politieke partij sinds 1995
 Partido Progresista (Chili), Chileense politieke partij sinds 2010
 Progressieve Partij (IJsland), IJslandse politieke partij sinds 1916
 Progressieve Partij (Israël), Israëlische politieke partij
 Progressieve Partij (Portugal), Portugese politieke partij
 Progressieve Partij (Rusland), Russische politieke partij tussen 1908 tot 1917
 Progressieve Partij (Verenigde Staten, 1912), Amerikaanse politieke partij tussen 1912 en 1916
 Progressieve Partij (Verenigde Staten, 1924), Amerikaanse politieke partij tussen 1924 en 1946
 Progressieve Partij (Verenigde Staten, 1948), Amerikaanse politieke partij tussen 1948 en 1955
 Progressiewe Party (Zuid-Afrika)